Мі (, міжнародне позначення E) одна із семи назв нот. 

Частота звуку в першій октаві (рівномірно темперований стрій): 329,6 Герц

Нотація в різних октавах

Абсолютна висота

Примітки 

Ноти